Niemcy:
 Kreis Löbau – dawny powiat w Prusach Zachodnich
 Kreis Löbau – dawny powiat w kraju związkowym Saksonia

Zobacz też:
 Löbau